Ральф Клайн:
 Ральф Клайн (Кляйн) (1931—2008) — израильский баскетбольный тренер, лауреат Государственной премии Израиля.
 Ральф Клайн (Клейн) (1942—2013) — канадский политик.